Никола Билик (; род. 28 ноября 1996 года, Тунис) — австрийский гандболист, выступающий за немецкий клуб «Киль» и сборную Австрии.

Сын советского и украинского гандболиста  (род. 1970).

Карьера

Клубная 
Никола Билик воспитанник клуба «Файверс Маргаретен». В 2012 году Билик начал выступать за основной клуб Handballclub Fivers Margareten. В 2016 году Никола Билик заключил двухлетний контракт с немецким клубом ГК Киль

Сборная 
Никола Билик выступает за сборную Австрии. В сборной Австрии Билик сыграл 37 матчей и забросил 125 голов.

Награды 
 Чемпион Австрии: 2016
 Обладатель кубка Австрии: 2013, 2015, 2016
 Обладатель суперкубка Австрии: 2013, 2014
 Победитель Кубка ЕГФ: 2019
 Победитель Лиги чемпионов: 2020

Статистика
Статистика Николы Билика в сезоне 2018/19 указана на 13.6.2019

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2016-17/player/527197/Nikola+Bilyk
 http://archiv.thw-handball.de/thw/sp_bilyk.htm
 http://www.thw-handball.de/saison/spieler/detail.html?tx_thw_thwplayers%5Bplayer%5D=32&tx_thw_thwplayers%5Bseason%5D=4&tx_thw_thwplayers%5Baction%5D=show&tx_thw_thwplayers%5Bcontroller%5D=Players&cHash=f0500d7502d29bd4d9dcde2ffcd95c79

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Австрии
Игроки ГК «Киль»